Facultad de Ciencias y Humanidades puede referirse a:

 La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad Don Bosco.
 La Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador.
 La Facultad de Ciencias y Humanidades de Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
 La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia.